Ру́сский слова́рь языко́вого расшире́ния — книга Александра Солженицына.

В словаре собраны редкие и малоупотребительные слова (значительная их часть взята автором из Толкового словаря живого великорусского языка В. И. Даля), которые, по мнению Солженицына, незаслуженно забыты и могут вернуться в активный словарный запас сегодняшних носителей языка.

В предисловии к Словарю А. И. Солженицын пишет:
Лучший способ обогащения языка — это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств.

«Словарь языкового расширения» означает собрание слов, смежных с обычно употребляемым языковым объёмом, но по разным причинам из этого употребления выпавших. Задача «Словаря» — напомнить о них, то есть о «живом в нашем языке», по выражению А. И. Солженицына.

История создания 
Основным источником языкового вдохновения для Солженицына всегда был «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля: «С 1947 года много лет (и все лагерные, так богатые терпением и лишь малыми клочками досуга) я почти ежедневно занимался обработкой далевского словаря — для своих литературных нужд и языковой гимнастики». Ежедневная скрупулезная работа Солженицына над далевским изданием шла в несколько этапов: выписки громоздких словарных статей и их сокращение (выписки из выписок). При этом он пошёл по пути не простого сокращения и отбрасывания второстепенных вещей, а по пути концентрации, выделения главной мысли, центрального значения категории. При этом Солженицын поставил себе задачу не представления полного состава языка как в большинстве словарных изданий, а в возрождении несправедливо забытых слов. При этом Солженицын отмечал, что критерием при отборе слов являлся не научный метод, а художественная цель.

Издания 
 
 
 
 

Журнальный вариант:
 [Отрывки] // Кн. обозрение. — 1990. — 30 марта.
 [Фрагменты] // Русская речь. — 1990. — № 3—6; 1991. — № 1.

Фрагменты «Русского словаря языкового расширения» публиковались также в составе четвёртого тома «Раковый корпус» Малого собрания сочинений (М.: ИНКОМ НВ, — 1991. — С прил. фрагм. — 460 с. — Изд. в серой обложке — ISBN 5-85060-036-1).

Издавался также в Верхне-Волжском книжном издательстве:
«Некоторые грамматические соображения» (1977—1982) // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. — Т. 3. — Ярославль, 1997. — 559 с. — ISBN 5-7415-0478-7.

Примечания

Ссылки 
 Русский словарь языкового расширения / Сост. А.И. Солженицын. – 3-е изд. – М.: Русский путь, 2000. – 280 с.; в формате pdf (125 Мб) Проверено 27 февраля 2011 г.

Литература 
 Литературный календарь // Нева. — 1991. — № 8. — С. 189.

Лингвистические работы
Александр Солженицын
Словари русского языка